Spelare som deltagit i Fotbollsallsvenskan säsongen 2009.

Spelare 2009 sorterade efter lag

AIK

BK Häcken

Djurgården

GAIS

Gefle IF FF

Halmstads BK

Hammarby IF

Helsingborgs IF

IFK Göteborg

IF Brommapojkarna

IF Elfsborg

Kalmar FF

Malmö FF

Trelleborgs FF

Örebro

Örgryte IS

Se även
Fotbollsallsvenskan 2009
Spelare i Fotbollsallsvenskan 2008
Spelare i Fotbollsallsvenskan 2010

Källor

Fotbollsallsvenskan